Lunde oder Lünde steht für:
 Lunde (Taxon: Fratercula), Gattung der Alken, zum Beispiel der Papageitaucher
 Lünde (Patriziergeschlecht), seit 1354 in Hannover nachweisbare Familie

Lunde oder Lünde ist der Name folgender Orte:
 Lunde (Fünen), Dänemark
 Lunde (Jütland), Dänemark
 Lunde (Telemark), Norwegen
 Lunde (Rogaland), Norwegen
 Lundebru, trockengemauerte Natursteinbrücke über den Etna, Norwegen
 Lunde (Kramfors), Schweden
 Lunde (Timrå), Schweden
 Lunde-Gletscher, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Mount Lunde, Berg im Enderbyland, Antarktika

Lunde oder Lünde ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Lunde (1877–1939), norwegischer Prediger
 Anders Christian Lunde (1809–1886), dänischer Maler
 Darrin P. Lunde (* 1969), US-amerikanischer Mammaloge und Sachbuchautor
 Eduard Lunde († 1853), deutscher Verwaltungsjurist
 Einar Lunde (* 1943), norwegischer Journalist und Autor
 Erich Melchior Lunde (1672–1726), deutscher lutherischer Theologe
 Eugen Lunde (1887–1963), norwegischer Segler
 Eva Lunde (1922–1996), norwegische Schauspielerin
 Gulbrand Lunde (1901–1942), norwegischer Politiker
 Gunnar Lunde (* 1944), norwegischer Autor
 Heidi Nordby Lunde (* 1973), norwegische Politikerin
 Helge Lunde (1900–1987), norwegischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Herman Lunde (1841–1932), norwegischer lutherischer Theologe
 Ivar Lunde (* 1957), norwegischer Architekt
 Jeanette Lunde (* 1972), norwegische Skiläuferin und Seglerin
 Jens Lunde (1884–1974), norwegischer Politiker, Mitglied des Storting
 Johan Lunde (1866–1938), norwegischer lutherischer Bischof
 Jonas von Lunde (1581–1649), auch: von Lunden und von Lünde, deutscher Halbmeier, Kommunalpolitiker und Verfasser eines Tagebuchs im Dreißigjährigen Krieg
 Karl Lunde (1892–1975), norwegischer Politiker, Mitglied des Storting
 Katrine Lunde Haraldsen (* 1980), norwegische Handballspielerin
 Kjellbjørg Lunde (* 1944), norwegische Politikerin, Mitglied des Storting
 Kristine Lunde-Borgersen (* 1980), norwegische Handballspielerin
 Knut Lunde (1905–1960), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Lars Lunde (* 1964), dänischer Fußballspieler
 Len Lunde (1936–2010), kanadischer Eishockeyspieler
 Maja Lunde (* 1975), norwegische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Martin Lunde (* 1958), US-amerikanischer Wrestler; siehe Arn Anderson
 Nordal Lunde (1875–1942), norwegischer Sportschütze
 Øivind Lunde (* 1943), norwegischer Archäologe
 Øyvind Hegg-Lunde (* 1982), norwegischer Jazzmusiker

 Pekka Lunde (* 1952), schwedischer Musiker
 Reidar Lunde (1911–1982), norwegischer Journalist

 Siv Bråten Lunde (* 1960), norwegische Biathletin
 Stein Erik Lunde (* 1953), norwegischer Autor und Lehrer
 Tormod Lunde (* 1954), norwegischer Soziologe
 Vibeke Lunde (1921–1962), norwegische Seglerin
 Zerline Lunde (1865–nach 1899), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Zerline Drucker

Siehe auch:

 Lunde Sogn, mehrere Kirchspielsgemeinden in Dänemark